Statyw – podstawa zapewniająca stabilizację mocowanego na niej przedmiotu lub urządzenia. Statyw może być rozumiany w znaczeniu ogólniejszym lub węższym jako
 stojak, podstawa (np. statyw laboratoryjny do próbówek)
 trójnóg, zwykle zakończony ruchomą głowicą umożliwiającą równoczesne operowanie mocowanym przyrządem i jego stabilizację. Położenie każdej nogi statywu może być regulowane niezależnie, co umożliwia jego pionowe ustawienie w nierównym terenie. Dodatkowo często nogi składają się teleskopowo, co ułatwia jego ustawienie oraz transport. Tego rodzaju statywy znalazły zastosowanie w:
 fotografii m.in. (statyw fotograficzny)
 technice operatorskiej
 w technice pomiarowej (m.in. w geodezji)
 w technice wojskowej jako podstawa broni

Zobacz też 
 sztaluga

Urządzenia